El Torneig de Bangkok 2013, oficialment conegut com a Thailand Open 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 29 de setembre de 2013 a l'Impact Arena de Bangkok, Tailàndia.

Aquesta fou la darrera edició del torneig, ja que es va traslladar a la ciutat xinesa de Shenzhen.

El tennista canadenc Milos Raonic va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013